Radener bezeichnet:

als Familienname folgende Personen:
 Bettina Radener (* 1955), deutsche Schauspielerin, Sprecherin, Übersetzerin 
 Helga Radener-Blaschke (1922–2015), deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Waldemar Radener (1921–1957), deutscher Flieger 

als geographisches Objekt
 den Radener See in Mecklenburg-Vorpommern